Niemcy:
 Seibersbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Seibersbach – rzeka, dopływ Nahe